Меликукко () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-Калабрия.

Население составляет 5024 человека (на 2004 г.), плотность населения составляет 832 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 89020. Телефонный код — 0966.

Покровителем коммуны почитается святитель Николай, Мирликийский Чудотворец, празднование 6 декабря.

Ссылки